Чемпионат Аргентины по регби — термин, который может быть применён по отношению к двум регбийным турнирам страны:
 «Кампеонато Архентино» — турнир среди сборных команд провинций.
 «Насьональ де Клубес» — клубный турнир, в котором участвуют семь лучших команд «Торнео де ла УРБА» и девять лучших команд «Торнео дель Интериор».

Турниры первого яруса 
Четыре аргентинских турнира, в том числе два упомянутых, обладают статусом чемпионатов первого яруса согласно международной классификации регбийного мастерства. К другим подобным состязаниям относят:
 «Торнео де ла УРБА» — турнир среди клубов большого Буэнос-Айреса.
 «Торнео дель Интериор» — турнир среди клубов, не входящих в Регбийный союз Буэнос-Айреса.

Региональные турниры 
 «Торнео дель Кордоба»
 «Торнео дель Литораль»
 «Торнео дель Нордесте»
 «Торнео дель Нороэсте»
 «Торнео дель Оэсте»
 «Торнео Пампеано»
 «Торнео Патагонико»
 «Торнео дель Сентро»

Чемпионат Аргентины по регби
Аргентина